Resultados do 51st Acropolis Rally.

Classificação Final

Abandonos

Ver também 
 World Rally Championship 2004

Referências 
 

World Rally Championship 2004